Андре́й Ге́рманович Василе́вский (, Романов-Борисоглебск — , Саратов) — советский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР.

Биография 
Андрей Василевский родился 2 февраля 1905 года в городе Романов-Борисоглебск (ныне Тутаев) Ярославской губернии. Учился на юриста, проучился три курса. На сцену впервые вышел в Нижнем Новгороде в 1928 году.

В 1940 году, из-за того, что Нижегородский климат не подходил родившейся дочери, вместе с женой, актрисой Ниной Анатольевной Гурской, переехал в Саратов. В Саратове вместе с супругой стал работать в Саратовском драматическом театре им. К. Маркса. Андрей Германович работал в театре до 1967 года, два года был директором театра. За это время сыграл свыше ста ролей.

Андрей Германович преподавал в Саратовском театральном училище, среди выпускников — Григорий Аредаков, Людмила Зорина, Вера Феоктистова, а также руководил драматической студией Саратовского медицинского института.

Роли в театре 
 1944 — «Лев Гурыч Синичкин» Дмитрия Ленского — граф Зефиров
 1944 — «Поединок» братьев Тур. Режиссёр: Г. Н. Несмелов — Петронеску
 «Маскарад» Лермонтова — Неизвестный
 «Орфей спускается в ад» Теннесси Уильямса — Джеймс Торренс
 «Убийца» И. Шоу — адмирал Веспери
 «Милый лжец» Бернарда Шоу
 1959 — «Антоний и Клеопатра» Шекспира. Режиссёры: Н. А. Бондарев и Д. А. Лядов — Лепид
 «Кукольный дом» Г. Ибсена — Крогстад
 «Без вины виноватые» — Кнуров
 «Он пришёл» — Джеральд Крофт
 «Коварство и любовь» Шиллера — президент
 «Бешеные деньги» А. Н. Островского

Роли в кино 
  — Первые радости — эпизод
  — Старик — Мирон Лукич Гуляев

Примечания

Ссылки 

Актёры и актрисы Саратовского театра драмы